Йерба-Буэна (; yerba buena в переводе с испанского языка означает «мята») — остров, расположенный в заливе Сан-Франциско, в штате Калифорния, США. Прежде носил названия Sea Bird Island, Wood Island, and Goat Island.

Остров соединён мостом Сан-Франциско-Окленд Бэй Бридж с Сан-Франциско и Оклендом. Через этот маленький остров проходит расположенная в тоннеле межштатная автомагистраль I-80. Узким перешейком Йерба-Буэна соединяется с искусственным островом Трежер-Айленд.

На площади 80 гектаров на острове проживают 220 жителей.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Острова Калифорнии
География Сан-Франциско